Modalitats de futbol
 Campionat de Catalunya de futbol
 Campionat de Catalunya de futbol (segona categoria)
 Campionat de Catalunya de futbol (tercera categoria)
 Campionat de Catalunya d'Aficionats
 Campionat de Catalunya de rugbi masculí
 Campionat de Catalunya de rugbi femení
 Campionat de Catalunya de Rugby Lliga

 Modalitats d'hoquei
 Campionat de Catalunya d'hoquei sobre herba masculí
 Campionat de Catalunya d'hoquei sobre herba femení
 Campionat de Catalunya d'hoquei sobre patins
 Campionat de Catalunya d'hoquei sobre patins femení
 Campionat de Catalunya d'hoquei sala masculí
 Campionat de Catalunya d'hoquei sala femení

 Modalitats de tennis
 Campionat de Catalunya de tennis de taula per equips
 Campionat de Catalunya de tennis de taula per equips
 Campionat de Catalunya de tennis de taula individual

 Altres esports de pilota
 Campionat de Catalunya de bàsquet masculí
 Campionat de Catalunya de bàsquet femení
 Campionat de Catalunya d'handbol d'onze
 Campionat de Catalunya d'handbol masculí
 Campionat de Catalunya d'handbol femení
 Campionat de Catalunya de waterpolo masculí
 Campionat de Catalunya de waterpolo femení
 Campionat de Catalunya de beisbol
 Campionat de Catalunya de softbol
 Campionat de Catalunya de voleibol masculí
 Campionat de Catalunya de voleibol femení

 Esports atlètics
 Campionat de Catalunya d'atletisme
 Campionat de Catalunya de muntanya
 Campionat de Catalunya de Clubs de curses de muntanya

 Esports de motor
 Campionat de Catalunya de velocitat
 Campionat de Catalunya de trial
 Campionat de Catalunya de ral·lis
 Campionat de Catalunya de kàrting
 Campionat de Catalunya d'autocròs

 Escacs
 Campionat de Catalunya d'escacs
 Campionat de Catalunya d'Escacs per Equips
 Campionat de Catalunya per equips d'escacs ràpids
 Campionat de Catalunya d'Escacs Juvenil
 Campionat de Catalunya d'Escacs per Edats
 Campionat de Catalunya d'Escacs Actius d'Edats

 Altes
 Campionat de Catalunya de Bitlles Catalanes